Баццани () — итальянская фамилия. Носители:

 Баццани, Луиджи (1836—1927) — итальянский живописец.
 Баццани, Фабио (род. 1976) — итальянский футболист.
 Баццани, Чезаре (1873—1939) — итальянский архитектор и инженер-строитель.